Ва́йтгед (, буквально — ) — англійське прізвище та назви, похідні від нього.

Персоналії 
 Вайтгед

Топоніми 

 Вайтгед — острів у окрузі Нокс, штат Мен, США.
  — невключена територія в окрузі Таллагачі, штат Міссісіпі, США.

Інше 
  (1861-1865)  — американський гвинтовий пароплав часів Громадянської війни.
 Торпеда Вайтгеда — загальна назва серії торпед британського інженера Роберта Вайтгеда.
 Премія Вайтгеда () — щорічна нагорода Лондонського математичного товариства.
 Многовид Вайтгеда
 Зачеплення Вайтгеда